La captation est l'action de recevoir ou de s'approprier un élément virtuel (par exemple un son) ou physique (par exemple un objet). Ce peut être :
 la captation d'un son, par exemple stéréophonique ;
 la captation d'une image, par exemple d'une image fixe ou d'une vidéo pour enregistrer, par exemple, une scène d'un film ;
 la captation audiovisuelle, enregistrement vidéo d'une œuvre de spectacle vivant pour une réutilisation commerciale ou d'une diffusion à la télévision ;
 la captation du carbone, pour limiter temporairement les effets des gaz à effet de serre sur le réchauffement climatique ;
 la captation testamentaire, en droit des successions, soit des manœuvres frauduleuses pour se faire désigner dans un testament.

Voir aussi 

 
 capteur

Notes et références